Leave Home — второй студийный альбом американской панк-рок-группы Ramones, записанный в октябре 1976 года в Sundragon Studios и выпущенный звукозаписывающей компанией Sire 10 января 1977 года. В числе наиболее известных песен пластинки — «Pinhead» и «Gimme Gimme Shock Treatment». Это единственный альбом группы, выходивший в разных вариантах — из-за скандала, связанного с треком «Carbona Not Glue».

Список композиций 
Все песни написаны Ramones, кроме тех, чьи авторы указаны в скобках.
 «Glad to See You Go» — 2:10
 «Gimme Gimme Shock Treatment» — 1:38
 «I Remember You» — 2:15
 «Oh Oh I Love Her So» — 2:03
 «Carbona Not Glue» — 1:56
 «Suzy Is a Headbanger» — 2:08
 «Pinhead» — 2:42
 «Now I Wanna Be a Good Boy» — 2:10
 «Swallow My Pride» — 2:03
 «What’s Your Game» — 2:33
 «California Sun» (Хенри Гловер, Моррис Леви) — 1:58
 «Commando» — 1:51
 «You’re Gonna Kill That Girl» — 2:36
 «You Should Never Have Opened That Door» — 1:54

 Расширенный релиз Rhino Records (бонусы) 
 «Babysitter» — 2:44
 «Loudmouth» — 2:08
 «Beat on the Brat» — 2:36
 «Blitzkrieg Bop» — 2:13
 «I Remember You» — 2:17
 «Glad to See You Go» — 2:03
 «Chain Saw» — 1:51
 «53rd & 3rd» — 2:27
 «I Wanna Be Your Boyfriend» — 2:22
 «Havana Affair» — 1:53
 «Listen to My Heart» — 1:47
 «California Sun» (Хенри Гловер, Моррис Леви) — 1:58
 «Judy Is a Punk» — 1:23
 «I Don’t Wanna Walk Around With You» — 1:31
 «Today Your Love, Tomorrow the World» — 2:52
 «Now I Wanna Sniff Some Glue» — 1:28
 «Let’s Dance» (Джим Ли) — 2:06

Литература 
  via 
  via 

Альбомы Ramones
Альбомы Philips Records